Nawada (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Nawada (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Nawada